Il singolare del torneo di tennis TEAN International 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jesse Huta Galung che ha battuto in finale Augustin Gensse 6-4, 69-7, 7-64.

Teste di serie 

 Raemon Sluiter (primo turno)
 Santiago Ventura (primo turno)
 Christophe Rochus (secondo turno)
 Éric Prodon (secondo turno)

 Marcel Granollers (semifinali)
 David Guez (primo turno)
 Laurent Recouderc (primo turno)
 Peter Wessels (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

TEAN International 2007